

Métier 
Un gardien est une personne qui garde, qui surveille, qui défend. Le mot gardien peut concerner les fonctions suivantes :
 un  dans plusieurs sports
 un gardien de phare
 un gardien de guichet
 un gardien de la paix
 un gardien de prison
 un gardien est dans la tradition franciscaine, le supérieur religieux d'une communauté de frères franciscains. Les Franciscains sont, au nom de l'Église catholique, les gardiens des lieux saints de Terre sainte. Leur province ecclésiastique s'appelle la 'Custodie de Terre sainte'. 
 un agent de sécurité, un  ou un garde du corps
 un 'gardien d'immeuble', est un concierge
 un gardien de zoo

Patronyme 

 Isabelle Gardien, comédienne française.
 Jean-François Martin Gardien (1755-1793), homme politique français.
 René Gardien (1928-2006), footballeur français.

Littérature 

 Gardien, roman de science-fiction de l'écrivain américain Jack Campbell.
 Gardien, nom donné au dirigeant du royaume des morts dans le cycle de fantasy L'Épée de vérité.

Voir aussi 
 Ange gardien
 
 
 
  (gardien en latin)

Patronyme français